Benoit kan syfta på:

 Benoit – ett efternamn
 Benoit (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer

Geografi
 Benoit, Mississippi – en kommun (town) i Bolivar County
 Rapides Benoît – en fors i provinsen Québec

Se även
 Benoit Island – flera
 Benoit Creek – flera
 Lac Benoît – flera
 Ruisseau Benoît – flera